Рупал:
 Рупал — деревня в Пакистане.
 Рупал — река в Пакистане.